Grand Theft Auto (pel·lícula), dirigida per Ron Howard el 1977
 Grand Theft Auto (saga), saga de videojocs per a videoconsola i ordinador
 Grand Theft Auto (videojoc), primer videojoc d'aquesta saga